Craske ist der Familienname folgender Personen:

 Beryl Craske (* ~1915), australische Badmintonspielerin
 Cecil Craske (* 1915), australischer Badmintonspieler
 Margaret Craske (1892–1990), britische Ballerina und Ballettpädagogin

Siehe auch:
 Kraske